Wild West, bokserie () med westernböcker utgiven av B. Wahlströms bokförlag under 1970, och 1980-talet.

Skönlitteratur
Bokserier
Wahlströms bokförlag